МЛБ в сезоне 2003 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Флорида Марлинс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
2003 год в бейсболе